Longèves ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Longèves (Charente-Maritime)
 Longèves (Vendée)